Pate (otok), otok 
 pate (bubanj), bubanj